La gara della 15 km individuale femminile di biathlon dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino è stata disputata il 7 febbraio 2022, a partire dalle ore 17:00 (UTC+8), presso il National Biathlon Centre di Zhangjiakou. Vi hanno partecipato 87 atlete provenienti da 29 nazioni.

La competizione è stata vinta dalla biatleta tedesca Denise Herrmann, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente alla francese Anaïs Chevalier e alla norvegese Marte Olsbu Røiseland.

Risultati

Note

Collegamenti esterni 
 
 

15 km individuale femminile